Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Lardner:

 - cacciatorpediniere della classe Clemson, entrato in servizio nel 1919 e radiato nel 1930
 - cacciatorpediniere della classe Gleaves, entrato in servizio nel 1942, ceduto alla Turchia e rinominato TCG Gemlik nel 1949, radiato nel 1974.